Альфа Этники 1966/1967 () — 31-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1966/1967
Греция
Греция
1966 год в Греции
1967 год в Греции